Кубок португальской лиги по футболу 2008—2009 годов — 2-й розыгрыш кубка португальской лиги по футболу, также известный как Кубок Карлсберг (), по имени главного спонсора турнира — пивоваренной компании «Carlsberg». Турнир начался 2 августа 2008 года, а закончился 21 марта 2009 года.

Обладателем кубка лиги стала лиссабонская «Бенфика», которая победила в финале «Спортинг» (Лиссабон) в серии послематчевых пенальти.

Формат 
Формат соревнования по сравнению с первым розыгрышем кубка претерпел изменения. Турнир начинается с двуматчевого противостояния между 16 клубами Лиги Виталис (2 дивизион в системе португальских лиг). Победители присоединяются к командам занявших в сезоне 2007-08 Лиги Сагриш (1 дивизион) с 7 по 16 места. 18 клубов составят шесть групп по три команды в каждой, каждая команда сыграет две игры, одну дома и другую в гостях. К победителям групп присоединяются команды, которые заняли в прошлом сезоне Лиги Сагриш с 1 по 6 места. 12 команд составят три группы по четыре команды, каждая команда играет три игры. Трое победителей групп и одна лучшая команда из тех, кто займёт вторые места, выходят в полуфинал кубка. Полуфинал и финал состоят из одной игры.

Клубы-участники 
Список клубов участвующих в розыгрыше Кубка португальской лиги по футболу сезона 2009—2010:

 Клубы стартовавшие с 1 раунда: «Боавишта» (исключена), «Униан Лейрия», «Визела», «Жил Висенте», «Ольяненсе», «Бейра-Мар», «Эшторил-Прайя», «Авеш», «Варзим», «Санта-Клара», «Портимоненсе», «Гондомар», «Фреамунде», «Фейренси», «Оливейренс», «Спортинг (Ковильян)».

 Клубы стартовавшие со 2 раунда: «Спортинг» (Брага), «Белененсиш», «Насьонал», «Навал», «Академика», «Эштрела» (Амадора), «Лейшойнш», «Пасуш де Феррейра», «Трофенсе», «Риу Аве».

 Клубы стартовавшие с 3 раунда: «Порту», «Спортинг» (Лиссабон), «Витория» (Гимарайнш), «Бенфика», «Маритиму», «Витория» (Сетубал).

Первый раунд 
Первые матчи раунда прошли 2 августа, ответные — 9 и 10 августа 2008 года.

|}

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 16 августа по 5 ноября 2008 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были сыграны с 14 декабря 2008 года по 18 января 2009 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2008-09
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Португалии в 2008 году
Спорт в Португалии в 2009 году